Oppenried ist der Ortsname von

 Oppenried (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Oppenried (Seeshaupt), Ortsteil der Gemeinde Seeshaupt, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern